Alexandre, o Grande
 Papa Alexandre III — papa de 1159 a 1181
 Alexandre III da Rússia
 Alexandre III da Escócia (1241–1286) — rei da Escócia
 Alexandre III da Imerícia (1609–1660) — rei da Imerícia
Ponte Alexandre III — ponte sobre o rio Sena

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos